Trezentos e onze, o número natural
 311, o ano do calendário cristão
 311 (banda)

0311